Okręty US Navy o nazwie USS "Healy":
 Pierwszy "Healy" (DD-672) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1943 i skreślony z listy w 1974.
 Drugi USCGC "Healy" (WAGB-20) jest lodołamaczem badawczym, który wszedł do służby w 1999.

Healy